Respect, nagylemez Lucky Dube dél-afrikai reggae-zenésztől
Respect, a francia Alliance Ethnik hiphopcsapat debütáló kislemeze
Respect (Aretha Franklin-dal)